La Copa de la UEFA 2006-2007 va ser l'edició número trenta-sis de la Copa de la UEFA de futbol. El 16 de maig de 2007, a Hampden Park, Glasgow, Escòcia, el Sevilla FC va guanyar el seu segon títol consecutiu. Després que la pròrroga acabés 2-2, el Sevilla FC va vèncer el RCD Espanyol 3-1 per penals. Sevilla és el primer equip que guanya dues vegades seguides aquesta competició des que el Reial Madrid ho va aconseguir a les edicions del 1985 i del 1986.

Qüestions preliminars

Escàndol italià 
L'escàndol del futbol italià del 2006 va donar com a resultat grans canvis en els clubs que es van classificar a Itàlia. Originalment, l'AS Roma es va classificar com a finalista de la Copa d'Itàlia 2006, ja que el guanyador, l'Inter de Milà va acabar entre els quatre primers i es va classificar per a la Lliga de Campions. Les altres dues places per a la copa de la UEFA van ser originalment per a la SS Lazio i l'Chievo.

Això no obstant, la Lazio, igual que els altres tres classificats per a la Lliga de Campions (Juventus FC, Milà i ACF Fiorentina), va ser sancionat el 22 de juny per l'escàndol de compra de partits.

El 14 de juliol, els quatre clubs esmentats van ser castigats per un tribunal italià i la Federació Italiana de Futbol (FIGC). L'impacte a la Copa de la UEFA van ser:
 La Lazio va ser exclosa de les competicions europees.
 La Roma i el Chievo es van classificar per jugar la Lliga de Campions.
 El US Palermo, l'Livorno i el Parma FC van ser els classificats per jugar la Copa de la UEFA.

Rondes classificatòries

Primera ronda classificatòria 
Aquests partits es van jugar el 13 i el 27 de juliol de 2006.

!colspan=5|Regió mediterrània
|-

|-
!colspan=5|Regió Central-Est
|-

|-
!colspan=5|Regió septentrional
|-

|}

Segona ronda classificatòria 
Aquests partits es van jugar el 8 i 10 d'agost (anada) i el 24 d'agost (tornada).

!colspan=5|Regió mediterrània
|-

|-
!colspan=5|Regió Central-Est
|-

|-
!colspan=5|Regió septentrional
|-

|}

¹Degut al conflicte armat entre Israel i Líban, la UEFA va decidir que no hi hauria partits europeus en el país. Els partits com a local del Hapoel Tel Aviv es van jugar a Tilburg, Països Baixos, els del Beitar Jerusalem a Sofia, Bulgària i els del Bnei Yehuda Tel Aviv a Senec, Eslovàquia.

²Aquests clubs es van classificar per a les competicions europees d'aquest any com a membres de l'Associació de Futbol de Sèrbia i Montenegro durant la temporada 2005-2006 però ara són membres de l'Associació de Futbol de Sèrbia.

3Derry City és un equip d'Irlanda del Nord que juga en la lliga de futbol d'Irlanda. S'empra la bandera de la República d'Irlanda per motius oficials, ja que el Derry City és un equip que representa a l'Associació de Futbol d'Irlanda.

Primera ronda 
Els partits es van jugar el 14 de setembre (anada) i el 28 de setembre (tornada) de 2006.

|}
4Degut al conflicte armat entre Israel i Líban el 2006, la UEFA va decidir que els partits europeus no es jugarien a Israel. El partit del Maccabi Haifa es va jugar a Nimega, Països Baixos. El 15 de setembre la UEFA va tornar a permetre jugar partits a Israel.

Fase de grups

Criteris de desempat 
Basant-se en el paràgraf 4.06 de les regles UEFA per aquesta temporada, si dos o més equips empaten a punts en la fase de grups, se seguiran els següents criteris per determinar l'ordre:
major diferència de gols en tots els partits jugats;
major nombre de gols marcats en tots els partits del grup;
major nombre de gols marcats fora en tots els partits del grup;
major nombre de victòries;
major nombre de victòries a domicili;
major coeficient UEFA.

Llegenda dels colors en les taules:
 Verd: Els tres primers es classifiquen per als setzens de final.
 Vermell: Els dos últims queden eliminats de les competicions europees.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H 

(CLAU: Punts= Punts; PJ= Partits Jugats; PG= Partits Guanyats; PE= Partits Empatats; PP= Partits Perduts; GF= Gols a Favor; GC= Gols en Contra; Dif.= Diferència de Gols)

Fase d'eliminatòries

Quadre

Setzens de final 
L'anada es va jugar el 14 i el 15 de febrer de 2007 i la tornada el 22 de febrer del mateix any.

|}

¹ El 7 de febrer, el govern italià va decidir que els estadis del Parma i del Livorno no complien amb els requisits necessaris després dels altercats en un partit de la Sèrie A a Sicília. l'Livorno va jugar el seu partit a porta tancada el 14 de febrer. El Parma FC va jugar el seu partit a porta tancada el 22 de febrer.

² El 19 de gener, la UEFA va declarar que el Feyenoord havia estat expulsat de la competició pel mal comportament de la seva afició en l'últim partit de la fase de grups contra l'AS Nancy. UEFA va anunciar el 25 de gener que el Tottenham Hotspur passava de ronda.

Vuitens de final 
L'anada es va jugar el 8 de març de 2007, i la tornada els dies 14 i 15 de març.

|}

Quarts de final 
El sorteig dels quarts de finals i semifinals es va fer el 16 de març de 2007 a Glasgow, Escòcia. Els quarts de finals es van jugar el 5 d'abril i 12 d'abril de 2007.

|}

Semifinals 
Els partits de semifinals van ser jugats el 26 d'abril i el 3 de maig de 2007.

|}

Final

Curiositats 
Va ser la primera final d'aquesta competició en la qual un equip — el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona —, perdia el títol sense haver perdut ni un sol partit, inclòs el temps reglamentari de la final.

Vegeu també 
 Lliga de Campions 2006-2007
 Copa Intertoto 2006

Referències

Enllaços externs 

 Lloc oficial
 Regles per a eixa temporada

2006-2007
Competicions futbolístiques del 2006
Competicions futbolístiques del 2007